Стынгтраенг:

 Стынгтраенг — город в Камбодже.
 Стынгтраенг — провинция в Камбодже.